

Geografia
 Cant – torrente italiano del Piemonte

Persone
 Brian Cant – attore, conduttore televisivo e scrittore britannico
 Richard Cant – attore britannico
 Sanne Cant – ciclocrossista, mountain biker e ciclista su strada belga

Altro
 CANT – acronimo di "Cantieri Aeronautici e Navali Triestini", divenuto poi Cantieri Riuniti dell'Adriatico

Pagine correlate
 Kant